Ел Компадре има више значења:

 Ел Компадре (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Компадре (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Компадре (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Компадре (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Компадре (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Компадре (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Компадре (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Компадре, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Компадре (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику